Llista d'asteroides del 84.001 al 85.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 84001–84100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 84101–84200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 84201–84300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 84301–84400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 84401–84500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 84501–84600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 84601–84700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 84701–84800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 84801–84900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 84901–85000 [ modifica]